Río Nuevo puede hacer referencia a:
 Río Nuevo, que fluye entre Estados Unidos y México.
 Río Nuevo, que fluye por Belice.
 Río Nuevo, que fluye por Costa Rica.
 Río Nuevo, que fluye por Argentina.